Eric Harrison (1892–1974) ausztrál politikus
 Eric Harrison (1893–1987) brit atléta, olimpikon, katonatiszt
 Eric Harrison (1938–2019) angol labdarúgó, edző